Епархия Хельсинки () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Хельсинки, Финляндия. Епархия Хельсинки подчиняется непосредственно Святому Престолу. Юрисдикция епархии Хельсинки распространяется на всю территорию Финляндии. Кафедральным собором епархии Хельсинки является церковь святого Генриха.

История 

Со второй половины XI века территория современной Финляндии входила в епархию Уппсалы, которая была образована во второй половине XI веке. В 1164 году епархия Уппсалы была возведена в ранг архиепархии. В XII веке была создана епархия Або, которая вошла в митрополию Уппсалы. В 1557 году эти католические структуры в связи с протестантизацией Финляндии были упразднены.

18 июня 1920 года Римский папа Бенедикт XV выпустил буллу Inter alias, которой учредил апостольский викариат Финляндии, выделив его из архиепархии Могилёва (сегодня — Минско-Могилёвская архиепархия).

25 февраля 1955 года апостольский викариат Финляндии был преобразован в епархию Хельсинки с прямым подчинением Святому Престолу.

Ординарии епархии 
 епископ Йоханнес Букс (20.03.1921 — 26.07.1933);
 епископ Виллем Коббен (19.12.1933 — 29.06.1967);
 епископ Пауль Версурен (29.06.1967 — 18.09.1998);
 епископ Юзеф Врубель (30.11.2000 — 28.06.2008);
 епископ Теэму Сиппо (16.06.2009 — 20.05.2019);
 вакансия (2019 — по настоящее время).

Список приходов 
В следующих городах находятся католические приходы:

 Коувола – Церковь святой Урсулы;
 Оулу – Церковь Святого Семейства.
 Тампере – Церковь Святого Креста;
 Турку – Церковь святой Бригитты и святого Хемминга;
 Хельсинки – Собор святого Генриха;
 Хельсинки – Церковь Пресвятой Девы Марии;
 Ювяскюля – Церковь святого Олафа;

Статистика 

|-
| 1950 || 1.789 || 4.000.000 || 0,0 || 14 || 4 || 10 || 127 ||  || 14 || 20 || 3
|-
| 1970 || 2.877 || 4.700.226 || 0,1 || 22 || 5 || 17 || 130 ||  || 22 || 36 || 5
|-
| 1980 || 3.202 || 4.771.229 || 0,1 || 16 || 2 || 14 || 200 ||  || 16 || 31 || 5
|-
| 1990 || 4.429 || 4.976.925 || 0,1 || 18 || 2 || 16 || 246 || 2 || 17 || 39 || 6
|-
| 1997 || 7.052 || 5.146.980 || 0,1 || 20 || 5 || 15 || 352 || 2 || 15 || 34 || 7
|-
| 2000 || 7.639 || 5.159.646 || 0,1 || 21 || 6 || 15 || 363 || 3 || 16 || 40 || 7
|-
| 2001 || 7.835 || 5.171.300 || 0,2 || 21 || 6 || 15 || 373 || 3 || 16 || 40 || 7
|-
| 2002 || 7.986 || 5.181.115 || 0,2 || 19 || 6 || 13 || 420 || 2 || 14 || 40 || 7
|-
| 2003 || 8.274 || 5.194.901 || 0,2 || 16 || 6 || 10 || 517 || 1 || 11 || 36 || 7
|-
| 2004 || 8.438 || 5.206.295 || 0,2 || 16 || 6 || 10 || 527 || 1 || 12 || 36 || 7
|-
| 2006 || 9.067 || 5.236.611 || 0,2 || 19 || 8 || 11 || 477 || 1 || 13 || 37 || 7
|-
| 2010 || 10.841 || 5.236.314 || 0,2 || 23 || 13 || 10 || 471 || 3 || 10 || 37 || 7
|-
| 2013 || 12.434 || 5.401.267 || 0,2 || 23 || 12 || 11 || 540 || 1 || 11 || 31 || 7
|-
| 2016 || 13.942 || 5.486.125 || 0,3 || 26 || 15 || 11 || 536 ||  || 12 || 25 || 7
|}

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Inter alias, AAS 12 (1920), стр. 268—269

Ссылки 
 Официальный сайт епархии   
 Информация 

Католические епархии Финляндии